Klimov, orosz családnév
 Klimov, gázturbinákat gyártó szentpétervári gépgyár